Pados Gyula (1936–2018) orvos, belgyógyász, táplálkozástudós
Pados Gyula (1969) operatőr, előbbi fia